Genie und Wahnsinn ist der Titel von:
 einem Buch von Cesare Lombroso von 1872 (italienischer Originaltitel Genio e follia, deutsche Übersetzung als Genie und Irrsinn 1887 erschienen)
 einem 1891 von Oskar Panizza in der Gesellschaft für modernes Leben gehaltener Vortrag
 Tschaikowsky – Genie und Wahnsinn, einem Film des Regisseurs Ken Russell von 1970
 A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn, einem US-amerikanischen Kinofilm von 2001
 Der Beweis – Liebe zwischen Genie und Wahnsinn, einem Film des britischen Regisseurs John Madden von 2005
 Genie und Wahnsinn. Das Leben des genialen Mathematikers John Nash, einem Buch von Sylvia Nasar (Buchvorlage für "A Beautiful Mind")
 Genie und Wahnsinn, ein literarischer Topos

 Die Formulierung "Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand" taucht in dem Lied "Votan Wahnwitz" von Udo Lindenberg auf.
 
 Die Hip-Hop-Gruppe Der Tobi & Das Bo veröffentlichten ein Stück namens "Genie & Wahnsinn"